Brugola – chiave meccanica a una sezione esagonale
Egidio Brugola (1901-1958) – imprenditore e inventore italiano
Luigi Brugola (1930-2007) – imprenditore e calciatore italiano
Officine Egidio Brugola – azienda italiana fondata da Egidio Brugola
Villa Brugola – villa di Monza